Union Gurten ist ein österreichischer Fußballverein aus Gurten in Oberösterreich.

Geschichte 
Die TuS Union Gurten wurde 1961 gegründet. Nachdem der Verein 1966 in die 4. Klasse abgestiegen war, folgte 1971 nach zwei Meisterschaften in drei Jahren der Aufstieg in die 2. Klasse und 1975 der Aufstieg in die 1. Klasse, in der man mit dem vierten Platz in der Saison 1975/76 die Qualifikation für die Bezirksliga schaffte. 1980 stieg man in die 1. Klasse ab, nachdem man in der Vorsaison noch Vierter geworden war. Nach acht Jahren in der Liga kam der Verein in der Saison 1987/88 auf den letzten Tabellenplatz und stieg damit in die 2. Klasse ab, in der er drei Jahre später die Meisterschaft gewann. Nach sechs Jahren im Mittelfeld der 1. Klasse erreichte Union Gurten zweimal in Folge den ersten Platz und stieg damit in die 2. Landesliga auf. Dort schafft man in den ersten drei Jahren jeweils nur knapp den Klassenerhalt, bevor man sich 2003 als Achtplatzierter für die Landesliga qualifizierte. Nachdem man dort 2008 und 2012 den Aufstieg knapp verpasst hatte, erreichte Union Gurten in der Saison 2012/13 den ersten Platz und stieg damit in die OÖ Liga auf. Ein Jahr später schaffte der Verein als Meister der OÖ Liga den Aufstieg in die Regionalliga Mitte, in der man 2015 Elfter wurde. Nachdem Union Gurten beim Österreichischen Cup 2014/15 in der ersten Runde mit 0:6 gegen den SC Wiener Neustadt ausgeschieden war, besiegte man in der Saison 2015/16 den Bundesligisten SV Grödig mit 1:0 und schaffte damit erstmals den Einzug in die zweite Runde, in der man dem SV Mattersburg mit 1:3 unterlag.

Saisonbilanzen 

*sind abgebrochene Saisonen!

Kampfmannschaft

Trainerteam 
Stand: 16. August 2021

Aktueller Kader 
Stand: 17. August 2022

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele in der Park21 Arena aus. Diese verfügt über 252 Sitzplätze und 750 Stehplätze.

Erfolge 
 Meister der 2. Klasse West: 1974/75, 1990/91
 Meister der 1. Klasse Südwest: 1996/97
 Meister der Bezirksliga West: 1997/98
 Innviertlercup-Sieger: 2001, 2005, 2013
 Meister der Landesliga West: 2012/13
 Meister der OÖ Liga: 2013/14

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

 
Gurten
Gegründet 1961